Albert Petersson kan syfta på någon av följande:

Gustaf Albert Petersson (1851–1938), svensk politiker
Albert Johan Petersson (1870–1914), svensk ingenjör